Death, termo que em inglês refere-se à morte, pode referir-se à:

 Steve Death, goleiro britânico
 Death of the New Gods, uma história publicada pela editora norte-americana DC Comics em 2007
 Death Note, série de mangá escrita por Tsugumi Ohba e ilustrada por Takeshi Obata

Música
 Death metal, um subgênero do heavy metal
 Death, uma banda de death metal, surgida em Orlando, Florida e uma das responsavéis pela formação do gênero death metal
 Death, uma banda de rock de Detroit, Michigan, apontada como uma das precursoras do punk rock
 "Angel of Death", uma canção da banda de thrash metal Slayer
 "Died", canção do grupo Alice in Chains

Ver também
 Morte (desambiguação)

Desambiguação